Jegorow () – rosyjskie nazwisko oraz miejscowości w Rosji

Osoby 
 Anatolij Jegorow (1930-2013) – radziecki hokeista i trener hokejowy
 Dimitri Jegorow (1869-1931) – rosyjski matematyk
 Afanasij Jegorow (1881-1957) – rosyjski generał, antykomunista
 Aleksandr Jegorow (1883-1939) – wojskowy radziecki marszałek ZSRR
 Jewgienij Jegorow (1891-1950) – rosyjski generał, antykomunista
 Michaił Aleksjewicz Jegorow (1923-1975) – radziecki żołnierz, który wraz z Melitonem Kantarją zawiesił Sztandar Zwycięstwa na dachu Reichstagu 2 maja 1945 roku tuż po zakończeniu bitwy o Berlin.
 Ryszard Jegorow (ur. 1924) – polski prozaik
 Boris Jegorow (1937-1994) – radziecki lekarz specjalista medycyny lotniczej
 Grigorij Jegorow (ur. 1967) – lekkoatleta kazachski

Miejscowości 
 Jegorow – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Jegorow – chutor w obwodzie rostowskim